Dietmar Zeman, Oostenrijks fagottist
 Jaroslav Zeman, Tsjechisch componist
 Jaroslav Zeman (worstelaar), Tsjechisch worstelaar
 Marián Zeman, voetballer
 Miloš Zeman, Tsjechisch politicus
 Zdeněk Zeman, voetbaltrainer